Jakob Wegelin ist der Name folgender Personen:

* Jakob Wegelin (Propst) (um 1480–nach 1521), deutscher Ordensgeistlicher und Autor 
 Jakob Wegelin (Historiker) (1721–1791), Schweizer Historiker